Горан Вишњић је хрватски глумац, рођен 9. септембра 1972. године у Шибенику (тадашња СФРЈ, сада Хрватска). Појавио се у Мадониним спотовима за песме -{Ray of light}- и -{The power of say goodbye}-.

Живи у Енглеској.

Филмографија 

|-
|1988. || Браћа по матери || Усташa
|-
|1993. || Параноја || 
|-
|1994. || -{Michele va alla guerra}- || 
|-
|1995. || Видимо се || 
|-
|1995. || -{Night Watch}- || 
|-
|1996. || Препознавање || 
|-
|1997. || Пушка за успављивање || 
|-
|1997. || Олујне тишине 1895-1995 || 
|-
|1997. || -{Welcome to Sarajevo}- || Ристо Бавић
|-
|1997. || Миротворaц || Руски водник
|-
|1998. || Тешко је рећи збогом || 
|-
|1998. || Покераши || 
|-
|1998. || Љубавне чаролије || 
|-
|1999-2008. || Ургентни центар || 
|-
|2000. || -{Committed}- || 
|-
|2001. || -{The Deep End}- || 
|-
|2001. || Посљедња воља || 
|-
|2002. || Ледено доба || 
|-
|2002. || -{Doctor Sleep}- || 
|-
|2004. || Дуга мрачна ноћ || 
|-
|2004. || Спартак || 
|-
|2005. || Електра || Марк Милер
|-
|2006. || Наша мала клиника || 
|-
| || -{Jane Austen Handheld}- || 
|-
|2009. || -{New York, I Love You}- || 
|-
|2009. || -{Helen}- || 
|-
|2009. || -{Miss Irena's Children}- || 
|-
|2013. || -{Саветник}- || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Шибенчани
Хрватски глумци
Добитници награде Златна арена